Кипелово — название географических объектов в России:

Населённые пункты 
 Кипелово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Кипелово — посёлок в Вологодском районе Вологодской области.
 Кипелово — деревня в городском округе Кашира Московской области.

Другое 
 Кипелово — авиабаза Морской авиации Северного флота Военно-Морского флота РФ.

См. также 
 Кипелов
 Кипилово — село в Сливенской области Болгарии.